

Singles

1982-1983: de "Janet Jackson"

1984-1985: de Dream Street

1986-1988: de Control

1989-1991: de Janet Jackson's Rhythm Nation

1993-1995: de janet.

1995-1996: de Design of A Decade 1986/1996

1997-1999: de The Velvet Rope

2000-2003: de All For You

2004: de Damita Jo

2006-2007: de 20 Y.O.

2008: de Disciplina

2009: de Glory

2015: de Unbreakable 

Janet Jackson